Paprocki ist der Familienname folgender Personen:

 Bartosz Paprocki (1540/43–1614), polnischer und tschechischer Schriftsteller, Historiker, Übersetzer, Dichter und Heraldiker 
 Bogdan Paprocki (1919–2010), polnischer Sänger (Tenor)
 Thomas John Paprocki (* 1952), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Springfield in Illinois